Aufsichtsperson steht für:
 Aufsichtsperson (Erziehung), Person, die zur Achtnahme auf einen ihr anvertrauten z. B. Minderjährigen verantwortlich ist; siehe auch: Anstandsdame
 Aufsichtsperson (Arbeitssicherheit), im deutschen Sozialrecht Berater und Überwacher der gesetzlichen Unfallversicherungsträger